1169 км, 1169-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 населённые пункты
 1169 км — населённый пункт (тип: железнодорожная платформа) в Кинельском районе Самарской области в составе сельского поселения Георгиевка.

 железнодорожные объекты

 1169 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 257029
 1169 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 275738
 1169 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Северная железная дорога (Архангельская область). Код 281245
 1169 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, железная дорога Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 658312